Comitatul Knox, conform originalului din engleză, Knox County, reprezintă numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, toate fiind probabil numite după Henry Knox, primul secretar de război al Statelor Unite (1750 - 1806).

 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Knox, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Knox (dezambiguizare)